Szilágyi Katalin (1965) olimpiai bronz- és világbajnoki ezüstérmes magyar kézilabdázó
 Szilágyi Katalin (1982) magyar színésznő